Мосійчу́к — українське прізвище, утворене від Мосій — народної форми канонічного імені Мойсей.

Відомі носії 

 Мосійчук Анатоліий Мефодійович (1942—2013) — радянський та російський живописець, графік та скульптор.
 Мосійчук Віталій Олегович — головний сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Мосійчук Галина Василівна (1945-2021) — український самобутній композитор та виконавець.
 Мосійчук Ігор Володимирович (1972) — український журналіст, громадський діяч організованого соціал-націоналістичного руху.
 Мосійчук Олег Валентинович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мосійчук Олег Петрович (1960) — український актор театру і кіно, режисер, народний артист України.
 Мосійчук Сергій Олександрович (1954) — заслужений працівник сільського господарства України, народний депутат України ІІ скликання (1994—1998).
 Мосійчук Сергій Олександрович (1997—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мосійчук Ярослава Володимирівна (1960) — українська акторка. Дружина Олега Мосійчука. Народна артистка України (2016).

Див. також 
 Мосейчук

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук